Butsch ist der Name mehrerer Orte:

 Gemeinde im Okres Zvolen, Slowakei; siehe Budča
 Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien; siehe Budeč u Dačic
 Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien; siehe Budeč u Žďáru nad Sázavou
 Gemeinde im Okres Plzeň - sever, Tschechien; siehe Bučí

Butsch ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Fidelis Butsch (1839–1917), Sohn von Fidelis Butsch
 Fidelis Butsch (1805–1879), deutscher Buchhändler und Bibliophilieexperte
 Karl Butsch (1893–1974), deutscher Bankkaufmann
 Simon Butsch (* 1992), deutscher American-Football-Spieler